Yuhei Tokunaga (Kunimi, 25 de setembro de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no V-Varen Nagasaki.

Carreira 
Tokunaga começou a carreira no FC Tokyo.

Seleção 
Ele participou com a Seleção Japonesa de Futebol Jogos Olímpicos de Verão de 2004 e 2012 já como um defensor experiente acima dos 23 anos..

Títulos 
Japão
Copa do Leste Asiático (1) : 2013

F.C. Tokyo
 J. League2 (1) : 2011
 Copa do Imperador (1) : 2011
 Copa da J. League (2) : 2004, 2009

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Futebolistas olímpicos do Japão
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol